Plaats in Indonesië
 Lambur (Muara Sabak Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
 Lambur (Kandangserang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Lambur (Mrebet), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Lambur I, een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
 Lambur II, een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi